Lassan pode referir-se a:

Lassan (música), a parte lenta de uma rapsódia
Lassan (Alemanha), cidade em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Alemanha

Desambiguação